Labour Party oder Labor Party (deutsch „Arbeiterpartei“) steht für folgende Parteien in

Europa:
 Labour Party, Großbritannien
 London Labour Party, London, England
 Labour Party in Northern Ireland, Nordirland
 Scottish Labour Party, Schottland
 Welsh Labour Party, Wales
 Yorkshire and the Humber Labour Party, Yorkshire and the Humber, England
 Social Democratic and Labour Party, Nordirland, Großbritannien
 Independent Labour Party, Großbritannien (1893–1975)
 Gibraltar Labour Party, Gibraltar (2003–2005)
 Gibraltar Socialist Labour Party, Gibraltar
 Manx Labour Party, Isle of Man
 Irish Labour Party, Irland
 Malta Labour Party, bis November 2008 Name der Partit Laburista, Malta

Afrika:
 Labor Party of Liberia, Liberia
 Labour Party (Nigeria), Nigeria
 South African Labour Party, Südafrika (1910–1958)
 Labour Party (Südafrika), Südafrika (1965/1966–1994)
 Tanzania Labour Party, Tansania

Amerika:
 Antigua and Barbuda Labour Party, Antigua und Barbuda
 Barbados Labour Party, Barbados
 Grenada United Labour Party, Grenada
 Jamaica Labour Party, Jamaika
 St Kitts and Nevis Labour Party, St. Kitts und Nevis
 Saint Lucia Labour Party, St. Lucia
 Unity Labour Party, St. Vincent und die Grenadinen
 Saint Vincent Labour Party (ex), St. Vincent und die Grenadinen
 Socialist Labor Party of America, Vereinigte Staaten (1876–2008)
 Labor Party (Vereinigte Staaten, 1996), Vereinigte Staaten

Asien:
 Labour Party (Hongkong), Hongkong 

Australien und Ozeanien:
 Australian Labor Party, Australien
 Fiji Labour Party (FLP), Fidschi
 New Zealand Labour Party, Neuseeland
 Solomon Islands Labour Party, Salomonen

Siehe auch:
 Democratic Labour Party
 Progressive Labour Party
 Socialist Labour Party
 Arbeiterpartei (Begriffsklärung)